Seznam brigad z zaporedno številko 64.

Seznam 
 Pehotne
 64. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 64. mehanizirana brigada (ZSSR)
 64. avtomobilska brigada (ZSSR)

 Artilerijske
 64. artilerijska brigada (Egipt)
 64. brigada Kraljeve garnizijske artilerije

 Logistične
 64. materialno podporna brigada (ZSSR)

Glej tudi